Guimarey o Guimarei es un topónimo que puede hacer referencia a:

En Galicia

Guimarey, parroquia del concello de Baralla;
Guimarey, lugar de dicha parroquia;
Guimarey, parroquia del concello de La Estrada;
Guimarey, parroquia del concello de Friol;
Guimarey, lugar de la parroquia de Piñeiro, en el concello de Cuntis;
Guimarey, lugar de la parroquia de Nodar, en el concello de Friol;
Guimarey, lugar de la parroquia de Infesta, en el concello de Monterrei;
Guimarey, lugar de la parroquia de Santa Mariña, en el concello de Outeiro de Rei;
Guimarey, lugar de la parroquia de Valadares, en el concello de Outes;
Guimarey de Arriba, lugar de la parroquia de Guimarey, en el concello de Friol;
O río Guimarey, afluente del río Neira.

En Portugal
Guimarey, freguesia del municipio de Santo Tirso.